Рассадкин — русская фамилия; имеет женскую форму Рассадкина. Известные носители:
 Рассадкин, Анатолий Владимирович (1947) — советский самбист и дзюдоист, мастер спорта СССР международного класса. Заслуженный тренер РСФСР;
 Рассадкин, Глеб Андреевич (род. 1995) — белорусский футболист, нападающий
 Рассадкин, Пётр Алексеевич (1921—2016) — полковник авиации, Герой Советского Союза.